Пера — многозначный термин. Может означать:

Топоним 
  — остров.
 Пера (приток Лути) — приток реки Луть в Ярославской области.
 Пера — историческое (греческое) название района Бейоглу в Стамбуле (Константинополе), Турция.
 Пера (Силвеш) — район муниципалитета Силвиш округа Фару в Португалии.

Фамилия 
 Пера, Альбано (род. 1950) — бывший итальянский стрелок.
 Пера, Бернарда (род. 1994) — профессиональная теннисистка, по ходу игровой карьеры представлявшая на соревнованиях США и Хорватию.
 Пера, Жан-Люк (род. 1950) — французский политик, бывший депутат Национального собрания Франции.
 Пера, Патрик (род. 1949) — французский фигурист.
 Пера, Сэм (род. 1989) — тяжелоатлет, представляющий на международных стартах Острова Кука.
 Ле Пера, Альфредо (1900—1935) — аргентинский поэт, журналист и драматург.

Другое 
 Пера (богатырь) — герой коми-пермяцкого эпоса.